Zona, un concepto usado en geografía, y por extensión en distintas ciencias.

Geografía 
Zona geográfica
Zona horaria
La Zona (Albacete)

Geometría 
Zona esférica

Demografía 
Zona rural
Zona urbana

Economía 
Zona económica libre
Zona económica exclusiva
Zona franca

Moda 
Zona absoluta.

Autores de nombres botánicos 
 Zona, Scott Zona

Cine y televisión 
La zona, película mexicana-española-argentina de 2007
La zona, película soviética de 1979.
La zona, serie de televisión española de 2017.

Radio 

 Radio La Zona, emisora de radio peruana juvenil.

Enlaces externos